

Astronomia 
 Milky Way – in inglese la Via Lattea

Cinema 
 Milky Way  – film ungherese del 2007

Alimentazione 
 Milky Way – barretta di cioccolato

Danza 
 Electro dance – danza nota anche come "Milky way"

Geografia 
Milky Way – passo in Antartide

Informatica 
 MilkyWay@home – progetto informatico

Pagine correlate
The Milky Way